Das Medibank International 2005 war ein Tennisturnier, welches vom 10. bis 15. Januar 2005 in Sydney stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Auckland die Heineken Open gespielt, welche genau wie das Medibank International zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Australier Lleyton Hewitt, der als Setzlistenerster in diesem Jahr den Titel verteidigen konnte. Er gab im Verlauf des Turniers nur einen Satz ab. Im Finale schlug er den Tschechen Ivo Minář, der als Qualifikant gestartet war und sein einziges Karrierefinale erreichen konnte. Hewitt gewann den ersten Titel der Saison und vierten seiner Karriere. 2000, 2001 und im Vorjahr gewann er bereits den Titel in Sydney.
Im Doppel spielten die Vorjahressieger, Jonas Björkman und Todd Woodbridge, nicht erneut zusammen das Turnier; nur Woodbridge spielte es und gewann mit Mahesh Bhupathi als Setzlistendritter abermals das Turnier. Sie schlugen im Finale die Franzosen Arnaud Clément und Michaël Llodra. Es war ihr einziger gemeinsamer Erfolg. Bhupathi gewann seinen 37. und Woodbridge seinen 83. und letzten Titel der Karriere. Woodbridge war nach 1995, 1998, 2000 und dem Vorjahr zum fünften Mal in Sydney erfolgreich.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 394.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 419.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 0,2 MB)

ATP Tour 2005
Tennisturnier in Sydney